Nussknacker und Mausekönig ist die Bezeichnung für:
 Nussknacker und Mausekönig, Erzählung von E. T. A. Hoffmann, erschienen 1816
 Nussknacker und Mausekönig (2004), russisch-deutscher Animationsfilm von Tatjana Ilyina
 Nussknacker und Mausekönig (2015), deutscher Film von Frank Stoye